У́лица Кама́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Каманина — улица во Владимире.
 Улица Каманина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Каманина — улица в Москве.
 Улица Каманина — улица в Орске.

Украина 
 Улица Каманина — улица в Одессе
 Улица Каманина — улица в Севастополе.

Николай Каманин